Булонь:

 Булонь-сюр-Мер () — город на севере Франции, порт в департаменте Па-де-Кале, на берегу пролива Па-де-Кале.
 Булонь — средневековое государство со столицей в Булони Приморской.
 Булонь () — футбольный клуб из города Булонь-сюр-Мер.
 
 Булонь-сюр-Жес
 Булонь-сюр-Жес (кантон)
 Булонь-сюр-Мер (округ)
 Булонь-сюр-Мер-Нор-Уэст
 Булонь-сюр-Мер-Нор-Эст
 Булонь-сюр-Мер-Сюд
 Вьё Булонь — французский сыр

См. также 
 Булон, Дюшен де
 Булон